Paweł Jędrzejko ist der Name folgender Personen:

* Paweł Jędrzejko (Naturbahnrodler), polnischer Naturbahnrodler 
 Paweł Jędrzejko (Amerikanist) (* 1970), polnischer Amerikanist und Übersetzer